Минулорічна чемпіонка Орина Соболенко  захистила титул, здолавши в фіналі Алісон Ріск, 6–3, 3–6, 6–1.

Ешлі Барті зберегла за собою право називатися першою ракеткою світу. На початку турніру на верхню позицію у світовому рейтингу претендувала також Кароліна Плішкова.

Сіяні тенісистки
Вісім тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 

 Main draw 
 Qualifying draw 

Wuhan Open
Wuhan Open
2019 у китайському спорті